Nulty ist der Familienname von

 Denis Nulty (* 1963), irischer Bischof
 Eugenius Nulty (1789–1871), irischer Mathematiker